Vinca kan syfta på:
 Vintergrönesläktet – ett släkte i familjen oleanderväxter

Geografi

Frankrike 

 Vinça, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,